Margarine, substitut du beurre.
 Margarine Unie, entreprise néerlandaise qui a fusionné avec Lever Brothers en 1930 pour créer Unilever. 
 Renvoi sur la margarine, décision de justice.

Homonymie
Homonymie de patronyme